Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1968 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (prvakinja)
  Margaret Court (četrtfinale)
  Nancy Richey (polfinale)
  Ann Jones (polfinale)
  Virginia Wade (prvi krog)
  Maria Bueno (četrtfinale)
  Judy Tegart (finale)
  Lesley Bowrey (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1968